Táscitha Oliveira Cruz (Salvador, 30 de janeiro de 1993) é um atleta paralímpica brasileira da classe T36, para atletas com paralisia cerebral. Táscitha nasceu com encefalopatia bilirrubínica, doença que deixa sequelas neurológicas como o comprometimento da fala e coordenação motora. Representou o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de 2015 em Toronto e nos Jogos Parapan-Americanos de 2019 em Lima, conquistando duas medalhas de prata em cada edição. Também representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, onde foi finalista nos 100 e 200m da classe T36. 

Atletas paralímpicos do Brasil